Чемпионат мира по пляжному гандболу проходит под эгидой Международной федерации гандбола с 2004 года. В турнире разыгрывается два комплекта медалей: среди мужских  и женских команд.

Мужская и женская сборная Бразилии неизменно попадают в число призёров на семи подряд чемпионатах мира с 2006 года.

Чемпионаты

Мужчины 
{| class="wikitable" style="font-size:90%; width: 98%; text-align: center;"
|- 
!rowspan=2 width=5%|Год
!rowspan=2 width=10%|Место проведения
!width=1% rowspan=10 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Финал
!width=1% rowspan=10 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Матч за 3-е место
|- 
!width=15%|Чемпион
!width=9%|Счёт
!width=15%|Второе место
!width=15%|Третье место
!width=9%|Счёт
!width=15%|Четвёртое место
|- 
|2004|Эль-Гуна
| Египет
| 2–1
| Турция
| Россия
| 2–1
| Хорватия
|- 
|2006
|Рио-де-Жанейро
| Бразилия
| 2–0
| Турция
| Испания
| 2–1
| Египет
|- 
|2008|Кадис
| Хорватия
| 2–1 (p.s.)
| Бразилия
| Сербия
| 2–0
| Египет
|- 
|2010
|Анталья
| Бразилия
| 2–0
| Венгрия
| Турция
| 2–1
| Египет
|-  
|2012|Мускат
| Бразилия
| 2–1
| Украина
| Хорватия
| 2–0
| Россия
|- 
|2014
|Ресифи
| Бразилия
| 2–1
| Хорватия
| Катар
| 2–1
| Дания
|- 
|2016|Будапешт 
| Хорватия
| 2–0
| Бразилия
| Катар
| 2–1
| Венгрия
|- 
|2018
|Казань
| Бразилия
| 2–0
| Хорватия
|  Венгрия
| 2–0
|  Швеция
|- 
|2022|Крит 
| Хорватии
| 2–0
| Дания
|  Бразилия
| 2–0
|  Греция
|}

 Женщины 

 Распределение наград После 8 турниров''

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат Европы по пляжному гандболу

Примечания

Ссылки 
 Сайт IHF

 
Соревнования по пляжному гандболу